Képes Újság (1848) hetilap, az Ábrázolt Folyóirat folytatása 
 Képes Újság (1859–1861) folyóirat
 Képes Újság (1864–1867) folyóirat
 Képes Újság (1875) hetilap 
 Képes Újság (1922) kolozsvári folyóirat
 Képes Újság (1945) kolozsvári folyóirat
 Képes Újság (1960–)

Hasonló;
 Új Magyar Képes Újság Horvátországi magyar nyelvű hetilap.